

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Pniówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Pniówek – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice